Krügner ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Gottfried Krügner der Ältere (* um 1684; † 1769), sächsischer Kupferstecher
 Johann Gottfried Krügner der Jüngere (1714–1782), Kupferstecher in Leipzig
 Richard Krügner (1853–1936), Gründer der Fabrik für Eisenkonstruktionen Bretschneider & Krügner
 Salesius Krügner (1781–1842), katholischer Priester, Abt des Klosters Osek

Siehe auch:
 Bretschneider & Krügner, Fabrik zur Herstellung von Eisenkonstruktionen